Yan Zi e Zheng Jie hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (terzo turno)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (semifinale)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Yan Zi /  Zheng Jie (campionesse)
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Liezel Huber /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (terzo turno)

 Květa Peschke /  Francesca Schiavone (quarti di finale) 
 Eléni Daniilídou /  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale) 
 Elena Lichovceva /  Anastasija Myskina (terzo turno) 
 Svetlana Kuznecova /  Amélie Mauresmo (secondo turno) 
 Li Ting /  Sun Tiantian (primo turno) 
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (primo turno) 
N/A 
 Nathalie Dechy /  Gisela Dulko (primo turno) 
 Marion Bartoli /  Shahar Peer (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2006